Arac puede referirse a:

 Arac, río del suroeste de Francia, que nace en los Pirineos.
 Arac, una bebida alcohólica destilada e incolora, producida en el mediterráneo este.